Humble steht für:

 eine dänische Ortschaft auf Langeland, siehe Humble
 Humble (Texas), Ort in den Vereinigten Staaten
 Humble & Sons Pty Ltd, ehemaliges australisches Unternehmen und Hersteller von Automobilen
 Humble Island, Insel im Palmer-Archipel, Antarktis
 Humble Point, Landspitze von Clarence Island im Archipel der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis
 Mount Humble, Berg im Enderbyland, Antarktika
 Humble Bundle, digitaler Distributor von Videospiel-Bündeln (engl. bundle), bei dem ein vom Käufer festgelegter Anteil des Preises an eine gemeinnützige Organisation der Wahl gespendet werden kann.

Familienname:
 Ben Humble (1903–1977), schottischer Bergsteiger und Autor  
 David Humble (* 1967), kanadischer Badmintonspieler
 Derek Humble (1931–1971), britischer Saxophonist und Klarinettist
 Gustaf Adolf Humble (1674–1741), schwedischer lutherischer Geistlicher, Bischof von Växjö  
 Jim Humble, US-amerikanischer Ingenieur, Autor und Erfinder von Nahrungsergänzungsmitteln
 Joan Humble (* 1951), britische Politikerin (Labour Party) 
 Kate Humble (* 1968), britische Fernsehmoderatorin  
 Lars Humble (* 1941), schwedischer Schauspieler  
 Marcus Christensen Humble (1601–1661), norwegischer lutherischer Geistlicher, Bischof von Stavanger  
 Nils Adolph Humble (1763–1813), schwedischer Politiker, Landshövding  
 Rod Humble (* 1964), US-amerikanischer Spieleentwickler und Manager
 Sixten Humble (1895–1983), schwedischer Historiker